Игры плей-офф АБА в сезоне 1974/1975 начались 4 апреля 1975 года и закончились 22 мая. Четыре лучшие команды от каждого из двух дивизионов лиги вышли в плей-офф, где были посеяны с 1 по 4 в турнирной сетке. Игры в сериях на выбывание прошли до 4-х побед. В финале АБА «Кентукки Колонелс» победили «Индиана Пэйсерс». MVP плей-офф АБА был признан Артис Гилмор.

Тайбрек 
Так как «Кентукки Колонелс» и «Нью-Йорк Нетс» в регулярном сезоне имели одинаковый процент побед и поражений, то для определения чемпиона Восточного дивизиона понадобился дополнительный матч. 4 апреля 1975 года «Колонелс» выиграли у «Нетс» со счетом 108 на 99. Таким образом в Восточном дивизионе «Кентукки Колонелс» были посеяны под 1-м номером, а «Нью-Йорк Нетс» — 2-м.

Сетка

Западный дивизион

Полуфиналы дивизиона

Денвер Наггетс vs. Юта Старз 

Денвер Наггетс выиграл серию со счётом 4-2.

Сан-Антонио Спёрс vs. Индиана Пэйсерс 

Индиана Пэйсерс выиграл серию со счётом 4-2.

Финал дивизиона Денвер Наггетс vs. Индиана Пэйсерс 

Индиана Пэйсерс выиграл серию со счётом 4-3.

Восточный дивизион

Полуфиналы дивизиона

Кентукки Колонелс vs. Мемфис Саундз 

Кентукки Колонелс выиграл серию со счётом 4-1.

Нью-Йорк Нетс vs. Спиритс оф Сент-Луис 

Спиритс оф Сент-Луис выиграл серию со счётом 4-1.

Финал дивизиона Кентукки Колонелс vs. Спиритс оф Сент-Луис 

Кентукки Колонелс выиграл серию со счётом 4-1.

Финал АБА Кентукки Колонелс vs.Индиана Пэйсерс 

Кентукки Колонелс выиграл серию со счётом 4-1.

Статистика

Общая

Реализация бросков

Ссылки 
 RememberTheABA.com page on 1975 ABA playoffs
 Basketball-Reference.com’s 1975 ABA Playoffs page

АБА в сезоне 1974/1975